Топонимы
 Сидон — древний город Финикии, ныне Сайда в Ливане.
 Сидон (1660−1864) — бывший эялет Османской империи.

 Имя
 Сидон — сын Ханаана (сына Хама).

Фамилия
  (род. 1963) — германский профессиональный боксёр.
 Сидон, Кароль (род. 1942) — чешский раввин и писатель-фантаст.

См. также 
 Сидонский
 Сайда (значения)